Ориэль может означать:
 Ориэль (Уриил) — в христианской традиции один из семи архангелов.
  — один из колледжей Оксфордского университета, Англия.
 «Ориэль Парк» () — футбольный стадион в Дандолке, Ирландия.

См. также 
 Орёл